Higueras ist der Name von

 Jacinto Higueras (1877–1954), spanischer Bildhauer
 José Higueras (* 1953), spanischer Tennisspieler

Zudem bezeichnet Higueras:

 Las Higueras (Iruya), Dorf in Nordwest-Argentinien
 Las Higueras (Córdoba), Teil des Departamentos Cruz del Eje, Provinz Córdoba, Argentinien

 Higueras (Villazón), Ort im Municipio Villazón im Departamento Potosí, Bolivien

 Estadio Las Higueras, Stadion in der Stadt Talcahuano, Chile

 Las Higueras (Nayarit), Ort in Mexiko
 Higueras (Nuevo León), Ort in Mexiko
 Municipio Higueras, Gemeinde in Mexiko

 Higueras (Castellón), Ort in der Provinz Castellón, Spanien

Siehe auch:
 Higuera